Ґміна Хжанув може посилатися на такі сторінки:
 Ґміна Хжанув (Янівський повіт) — сільська ґміна у Люблінському воєводстві
 Ґміна Хжанув (Хжановський повіт) — місько-сільська ґміна у Малопольському воєводстві